est la formule brute de plusieurs isomères 

 1,1-dichloro-1,2,2,2-tétrafluoroéthane ou CFC-114a, numéro CAS   
 1,2-dichloro-1,1,2,2-tétrafluoroéthane ou CFC-114, cryofluorane, numéro CAS